Halbfenster steht für:

 ein geologisches Phänomen, siehe Fenster (Geologie)
 ein nur zur Hälfte zu öffnendes Fenster bei Eisenbahnfahrzeugen, siehe Übersetzfenster